

Сентрал-Веллі — місто, штат Юта
 Сентрал-Веллі — переписна місцевість, штат Нью-Йорк